Siti bezeichnet:

 Siti (König), den König des christlichen nubischen Königreiches von Dotawo
 Beáta Siti (* 1973), ungarische Handballspielerin und -trainerin
 Eszter Siti (* 1977), ungarische Handballspielerin
 Walter Siti (* 1947), italienischer Schriftsteller und Literaturkritiker